Пассер — фамилия.

Известные носители:
 Пассер, Арент (1560—1637) — скульптор и архитектор голландского происхождения.
 Пассер, Иван (1933—2020) — чешский кинорежиссёр и сценарист.